Bubi peut désigner :

 les Bubi, une population de Guinée équatoriale
 le bubi, une langue bantoue
 Hersilia bubi, une espèce d'araignées aranéomorphes
 Bubi est le nom du système de vélos en libre service de Budapest
 District de Bubi est un subdivision administrative de Zimbabwe
 Bubi : nom d'une publication humoristique publiée par la garnison allemande de Lambersart (1917) ; consultable aux archives départementales du Nord (dans la série  R Affaire militaires 1800-1940)